La  peut désigner plusieurs voies nommées d’après la ville de Moselle :
 la rue de Phalsbourg à Nancy ;
 la rue de Phalsbourg à Paris.

Phalsbourg Rue
Phalsbourg